Пьер Летелье́, или Ле Телье (; 1614, Вернон — 1702, Руан) — французский художник XVII века. Представитель классицизма.

Племянник и ученик Николы Пуссена, которого сопровождал в Рим, где провëл четырнадцать лет. Писал, в основном, большие картины на сакральные и аллегорические темы, портреты, отличающиеся благородством стиля и простотой композиции.

Избранные работы 
 Святое семейство (1658) (Музей изящных искусств (Руан));
 Видение святого Бернара;
 Явление Иисуса Петру ;
 Симеон и Младенец Иисус;
 Святой Иосиф с младенцем Иисусом (1665) (Музей изящных искусств (Руан));
 Три плачущих ангела (Музей изящных искусств (Руан));
 Иисус и Святой Пëтр ;
 Мертвый Христос;
 Паломники из Эммауса (Музей изящных искусств (Руан)).

Ссылки 
 Картины Пьера Летелье

Художники Франции XVII века
Художники Франции XVIII века